Cotites Amatúnio () foi um nobre armênio (nacarar) do . Na guerra bizantino-sassânida de 572-591, aliou-se ao xá   dada a opressão do imperador Maurício . Porém, em 596 cai em desgraça em Ctesifonte e tem sua morte exigida pelo xá.

Bibliografia 

 

 

Família Amatúnio
Armênios do século VI
Armênios do Império Sassânida
Generais de Cosroes II